Calcareoboea  — небольшой род семейства Геснериевые (), включающий в себя всего 2 вида многолетних наземных корневищных трав. Некоторые источники не признают выделение данного рода.

Этимология названия 
Название рода создано из двух слов: () — «меловой, известняковый», что обозначает место обитания растения, а именно — известняковые утёсы и скалы, и названия близкого по морфологическим признакам рода Boea семейства Геснериевые.

Ботаническое описание 
Многолетние наземные травы с длинным утолщённым корневищем. Стебли укороченные. Листья жёсткие, опушённые, яйцевидно-продолговатые, по краю пильчатые, собраны в прикорневую розетку.

Соцветия пазушные, зонтичного типа, на длинных опушённых цветоносах, с листообразными, цельнокрайными, охватывающими стебель прицветниками. Чашелистики у основания почти не сросшиеся, линейно-ланцетные. Венчик киноварно-красный, узковоронковидный, слабо двугубый, внутри редко-опушённый, адаксиальная губа 4-лопастная, абаксиальная 1-лопастная языковидная. тычинок 2, прикреплены к адаксиальной стороне трубки, стаминодии небольшие; пыльники двухгнёздные; нектарник чашевидный. Завязь продолговатая, цилиндрическая, одногнёздная; столбик тонкий, рыльце очень маленькое, головчатое.

Плод — 4-створчатая продолговатая коробочка, открывающаяся до основания, локулицидно.

Ареал и местообитание 
Южный Китай и Северный Вьетнам. Обитает на известняковых скалах в лесах на высоте 400—1500 м н. у. м.

Хозяйственное значение и применение 
Редкое в культуре растение; декоративно-лиственное и красивоцветущее растение для интерьера.

Агротехника 
Относительно нетребовательное растение, которому нужен рыхлый питательный субстрат с добавлением известняковой крошки, правильное освещение и температурный режим, повышенная влажность воздуха.

Список видов 
По данным The Plant List:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007—211 с.
 38. CALCAREOBOEA C. Y. Wu ex H. W. Li, Acta Bot. Yunnan. 4: 241. 1982.

Ссылки 
 Calcareoboea на сайте Flora of China.
 Calcareoboea in A. Weber & L. E. Skog 2007.
 World Checklist of Gesneriaceae

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения
Флора Азии